Абими (Abimi; сокращение от Abba-Immi или Abba-Ammi) — мужское еврейское имя.

  (III век) — вавилонский галахист третьего поколения.
 Абими II (Abimi; IV век) — вавилонский аморай, ученик .
 Абими бар Аббагу (Abimi b. Abbahu; III век) — аморай, сын раввина .
 Абими из Агронии (Abimi of Hagronia; IV век) — вавилонский аморай.

Примечания